Ишимба́й:
 Ишимбай — город в Башкортостане.
 Ишимбай — автовокзал города Ишимбая.
 «Ишимбай» — первый в России профессиональный шашечный клуб.
 Ишимбай (Ишембай) — башкирское имя.
 Ишимбай — памятник природы в Тюменской области.

См. также